Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Greder » :
 Le régiment suisse de Greder (1673-1714)
 Le régiment allemand de Greder (1686-1716) 

Regiment de Greder